Slopestyle mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach snowboardingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014. Był to debiut tej konkurencji na igrzyskach olimpijskich. Zawodnicy o medale olimpijskie rywalizowali 8 lutego w Ekstrim-park Roza Chutor położonym w Krasnej Polanie.

Złoty medal olimpijski zdobył Amerykanin Sage Kotsenburg. Drugie miejsce zajął Ståle Sandbech reprezentujący Norwegię, a na trzeciej pozycji uplasował się Kanadyjczyk Mark McMorris.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje 
Bezpośrednio do finału zakwalifikowało się czterech najlepszych zawodników z obydwu grup. Pozostali zawodnicy automatycznie zostali przeniesieni do półfinału.

Półfinał 
Do finału zakwalifikowało się czterech najlepszych zawodników.

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014